Gene Deitch – illustratore, animatore e disegnatore ceco
 Jeffrey Deitch – gallerista e curatore d'arte statunitense
 Kim Deitch – animatore, disegnatore e fumettista statunitense